Andreas Hartmanni ist der Name folgender Personen:

Andreas Hartmanni (Rektor) (~1432–1495?), deutscher Universitätsrektor in Heidelberg
Andreas Hartmanni (Kanoniker) (~1443–1507), deutscher Kanoniker und Hofrichter in Straßburg